Руденков — фамилия:

 Руденков, Василий Васильевич — советский метатель молота, заслуженный мастер спорта СССР.
 Руденков, Василий Степанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8707; 26 ноября 1851.
 Руденков, Иван Степанович — Георгиевский кавалер; майор; № 7882; 26 ноября 1847.
 Руденков, Александр Владимирович, автор легендарной песни про «Бабка Торч»

См. также 
 Руденково